Nalles kan syfta på:

 Nals, kommun i Sydtyrolen, Italien, som på italienska heter Nalles
 Nalles – ett skånskt dansband, se Jaxons